Maskenball steht für:

 Kostümball, Veranstaltung
 Der Maskenball (1917), österreich-ungarischer Stummfilm von Alfréd Deésy
 Ein Maskenball, Oper von Giuseppe Verdi, siehe Un ballo in maschera

Siehe auch: